Megaphyllum är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1894. Megaphyllum ingår i familjen kejsardubbelfotingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kejsardubbelfotingar
Megaphyllum